Young Communist League (YCL) ist der Name folgender kommunistischer Jugendorganisationen:
 Young Communist League (Großbritannien), Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Britanniens
 Young Communist League (Kanada), Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Kanadas
 Young Communist League (Südafrika), Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Südafrikas
 Young Communist League (Vereinigte Staaten), Jugendorganisation der Kommunistischen Partei der USA